SME kan avse: 

 Sony Music Entertainment
 Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Surinam
 Den engelska förkortningen Small and Medium-sized Enterprise, på svenska små och medelstora företag (SMF), en vanlig term inom EU.
 The Scale Model Equipment Company Limited, (länk)
 SM Entertainment
 Språkkod för nordsamiska enligt ISO 639-2 och ISO 639-3
Subject-matter expert